Tacata, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Tácata : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de Guaicaipuro dans l'État de Miranda ;
 Tácata : capitale de la paroisse civile de Tácata de la municipalité de Guaicaipuro dans l'État de Miranda.

Autres 
 Tacata' : une chanson du duo de DJs et compositeur italien Tacabro.

Homonymie de toponyme